Сирия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Корея) в шестой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 16 спортсменов (все — мужчины), которые выступили в соревнованиях по лёгкой атлетике, тяжёлой атлетике, боксу и борьбе, и 8 официальных лиц.

Результаты соревнований

Бокс

Борьба 

Вольная борьба

Греко-римская борьба

Лёгкая атлетика 

 Мужчины
 Технические дисциплины

Тяжёлая атлетика 

Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года
1988 год в Сирии